Presidente Rivera puede hacer referencia:
 a Fructuoso Rivera, presidente de Uruguay;
 al ROU Presidente Rivera (28), buque tanque de la Armada Nacional de Uruguay adquirido en 1971; o
 al ROU Presidente Rivera (1987), buque tanque de la Armada Nacional de Uruguay adquirido en 1987.